Кушман — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Кушман, Даг — американский автор комиксов, иллюстратор книг и детский писатель.
 Кушман, Роберт (1577—1625) — английский пионер освоения Америки, основатель семейства Кушман.
 Кушман, Сьюзен (1822—1859) — американская театральная актриса, сестра Шарлотты Кушман.
 Кушман, Шарлотта (1816—1876) — американская театральная актриса.

Топоним 
 Кушман — город, расположенный в округе Индепенденс (штат Арканзас, США).

См. также 
 Кушма
 Кошма